Le château de Saint-Geniès peut faire référence à deux châteaux français :

 le château de Saint-Geniès à Saint-Geniès dans le département de la Dordogne ;
 le château de Saint-Geniès à Saint-Geniès-Bellevue, dans la Haute-Garonne.

Saint-Geniès